Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2011 проводился в городе Сент-Пол (штат Миннесота, США) c 15 по 24 апреля 2011 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате приняло участие 21 мужская команда и 11 женских команд. Чемпионат проводился в 10-й раз.

В мужском турнире чемпионом стала (7-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную США. Третье место заняла сборная Австралии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Дании.

В женском турнире чемпионом стала (7-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Третье место заняла сборная Швейцарии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную США.

Впервые в чемпионате приняли участие мужские сборные Латвии и Чехии, а также женская сборная Чехии.

Чемпионат проходил одновременно и в одном спортивном комплексе (но на разных площадках) с чемпионатом мира среди смешанных пар 2011.

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в Draw Shot Challenge (отбор по результатам тестовых бросков в дом из команд, занявших 3-е место в своей группе: лучшая команда напрямую выходит в плей-офф, две остальные проходят в квалификационный матч за выход в плей-офф)

Draw Shot Challenge 
По результатам Draw Shot Challenge (судя по дальнейшим матчам; сами результаты DSC в источнике не указаны) напрямую в плей-офф вышла команда Новой Зеландии, в квалификационный матч за выход в плей-офф прошли команды Германии и Шотландии.

Квалификация за выход в плей-офф 
22 апреля, 15:00

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 22 апреля, 20:00

Полуфиналы. 23 апреля, 9:00

Матч за 3-е место. 23 апреля, 14:00

Финал. 23 апреля, 14:00

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 23 апреля, 9:00

Матч за 3-е место. 23 апреля, 14:00

Финал. 23 апреля, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир)
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве)
 Страница чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга

Международные соревнования по кёрлингу в США
Спортивные соревнования в Сент-Поле
Спорт в США в 2011 году
Апрель 2011 года
Чемпионаты мира в США